Chera kan syfta på:

 Chera (dynasti) – en tidig dynasti i Indien

Geografi

Spanien 

 Chera (kommun), Valencia, Província de València, 
 Chera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar